Никола Даскалов може да се отнася за:

 Никола Даскалов, кмет на София през 1881 и 1887-1888 година;
 Никола Даскалов (1880 – 1903), деец на ВМОРО;